

Famiglia Bajamonti
Antonio Bajamonti (Spalato, 18 settembre 1822 – Spalato, 13 gennaio 1891), politico italiano sotto l'Impero austriaco
Giulio Bajamonti (Spalato, 4 agosto 1744 – Spalato, 12 novembre 1800), musicista e letterato

Navi
Antonio Bajamonti sommergibile della Regia Marina già jugoslavo  Smeli

Pagine correlate
 Bajamonte